Научно-образовательный фонд «Нораванк» () — центр стратегических исследований и инновационных разработок, работающий в стиле «мозговых центров». Директором фонда является Гагик Арутюнян. Образован решением Правительства Армении в 2000 году. Согласно Уставу председателем Совета попечителей Фонда является экс премьер-министр Армении (в настоящее время - Карен Карапетян).

Структура 
В составе Фонд функционируют: «Центр арменоведения», «Центр информационных исследований», «Центр политических исследований», «Образовательный центр».

Центр арменоведения 
Руководителем является Арестакес Симаворян. Задача центра - изучить армянские общины Диаспоры и разработать методы консолидации армянства. В этом контексте особое внимание обращается на выявление, оценку и поиск путей повышения эффективности использования интеллектуальных, информационных, организационных, экономических и иных возможностей Армянства. Центр арменоведения осуществляет свою работу в сотрудничестве с Министерством Диаспоры РА и другими структурами.

Центр информационных исследований 
Руководителем является Гагик Арутюнян. Задача центра - исследование вопросов информационной безопасности Армении и армянства в условиях нынешнего жесткого информационного противоборства.

Центр политических исследований 
Центр производит мониторинг и анализ региональных геополитических и геоэкономических развитий в контексте национальной безопасности Республики Армения.

Образовательный центр 
Руководителем является Тигран Арутюнян. Центр организует «Нораванкские чтения», т.е. курсы лекций по актуальным тематикам и летние школы. На базе этого центра в перспективе планируется создание специального учебного заведения для подготовки высших управленческих кадров как для государственных структур, так и для армянских организаций вне Армении.

См. также 
 Официальная страница

Примечания 

Организации, основанные в 2000 году
Научные исследования
Аналитические центры Армении